Donghai bezeichnet:

 Donghai (东海县), Kreis in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Donghai (Chengxiang) (东海镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chengxiang von Putian in der chinesischen Provinz Fujian
 Donghai (Jidong) (东海镇), Großgemeinde im Kreis Jidong von Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Donghai (Qidong) (东海镇), Großgemeinde in der Stadt Qidong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Donghai (Chengzihe) (东海街道), Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Chengzihe von Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Donghai (Fengze) (东海街道), Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Fengze von Quanzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Donghai (Hexi) (东海街道), Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Hexi der Stadt Tiajin in der Volksrepublik China
 Donghai (Lufeng) (东海街道), Einwohnergemeinschaft der Stadt Lufeng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Donghai (Caojing) (东海村), Dorf der Großgemeinde Caojing im Shanghaier Stadtbezirk Jinshan
 Donghai (Caolu) (东海村), Dorf der Großgemeinde Caolu im Shanghaier Stadtbezirk Pudong